Crane kan som auktorsförkortning betyda:

 Jocelyn Crane
 J. Leland Crane
 Patricia E. Crane
 Peter R. Crane
 Fern Ward Crane

Robotskapade auktorsförkortningar